Dzień zagłady – film
 Dzień zagłady – I tom bestsellerowej serii Powieść o czasach ostatecznych autorstwa Tima LaHaye'a i Jerry'ego B. Jenkinsa.